Le tumulus de Run-er-Sinzen (ou dolmens des Sept Saints, tumulus de Kerihuel, tumulus de Run-er-Luizen) est un tumulus ruiné d'Erdeven, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé en bordure de champ cultivé, au nord de la route départementale RD105, à environ  à vol d'oiseau au sud-est du hameau de Kerihuel et  au sud-ouest du hameau de Sept-Saints

Description 
L'édifice se présente comme un tertre ruiné, d'environ  de diamètre, laissant apparaître deux dolmens à galerie, dont l'un est fortement dégradé.

Le premier n'est plus composé que d'une dalle de couverture et une pierre de support.

Le second est plus complet. La chambre funéraire est encore visible, constituée de  sur lesquels repose une dalle de couverture. Trois pierres, encore en place, matérialisent le couloir d'accès.

Une troisième chambre, disparue, aurait pu se trouver au centre du tumulus formant une dépression.

Historique 
Le monument date du Néolithique, où il a servi de sépulture.

Le tumulus, et ses dolmens, sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient

Références 

Run-er-Sinzen
Run-er-Sinzen
Monument historique classé en 1926